Merrett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nigel Merrett
 Nigel R Merrett